Die Stapeliinae  sind eine Untertribus in der Tribus Ceropegieae aus der Unterfamilie der Seidenpflanzengewächse (Asclepiadoideae) in der Familie der Hundsgiftgewächse (Apocynaceae). Die Arten dieses Taxons haben ihre Areale nur in der Alten Welt. Ein Diversitätszentrum (Zentrum der Artenvielfalt) ist die Capensis. Die meisten Arten der Stapeliinae werden Aasblumen genannt. Diese Bezeichnung wird jedoch auch für die Arten der Gattung Rafflesia verwendet, die auch über ihre Blüten Aasgeruch ausströmen, um Aasfliegen zur Bestäubung der Blüte anzulocken.

Beschreibung 
Es sind sukkulente Pflanzen. Den Blüten vieler Taxa strömt Aasgeruch aus, um Aasfliegen zur Bestäubung anzulocken.

Systematik

Äußere Systematik 
Die Stapeliinae sind eine Untertribus in der Tribus Ceropegieae aus der Unterfamilie der Seidenpflanzengewächse (Asclepiadoideae) in der Familie der Hundsgiftgewächse (Apocynaceae). Phylogenetische Untersuchungen zeigten folgende Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Tribus Ceropegieae auf:

Innere Systematik 
Der erste Verwendung der Subtribus – noch als „Stapelieae“ – erfolgte 1837/1838 durch George Don. Die Typusgattung der Subtribus Stapeliinae ist Stapelia L. Die Subtribus wurde 2004 durch Ulrich Meve und Sigrid Liede im Rahmen ihrer molekulargenetischen Untersuchungen wieder eingeführt.

Ein Synonym ist Ceropegiinae Decne. ex Miq. (1857).

Derzeit gehören folgende 37 Gattungen zur Subtribus Stapeliinae:

 Anomalluma Plowes
 Apteranthes J.C.Mikan
 Australluma Plowes
 Baynesia Bruyns
 Boucerosia Wight & Arn.
 Brachystelma Sims
 Caralluma R.Br.
 Caudanthera Plowes
 Ceropegia L.
 Desmidorchis Ehrenb.
 Duvalia Haw.
 Duvaliandra M.G.Gilbert
 Echidnopsis Hook. f.
 Edithcolea N.E.Br.
 Hoodia Sweet ex Decne.
 Huernia R.Br.
 Larryleachia Plowes
 Lavrania Plowes
 Monolluma Plowes
 Notechidnopsis Lavranos & Bleck
 Ophionella Bruyns
 Orbea Haw.
 Orbeanthus L.C.Leach
 Pectinaria Haw.
 Piaranthus R.Br.
 Pseudolithos P.R.O.Bally
 Quaqua N.E.Br.
 Rhytidocaulon P.R.O.Bally
 Richtersveldia Meve & Liede
 Socotrella Bruyns & A.G.Miller
 Stapelia L.
 Stapelianthus Choux ex A.C.White & B.Sloane
 Stapeliopsis Pillans
 Tavaresia Welw.
 Tridentea Haw.
 Tromotriche Haw.
 White-sloanea Chiov.

Quellen 
 Mary E. Endress, Sigrid Liede-Schumann, Ulrich Meve: Advances in Apocynaceae: The enlightenment, an Introduction. In: Annals of the Missouri Botanical Garden. Band 94, Nummer 2, 2007, S. 259–267 .
 Ulrich Meve, Sigrid Liede-Schumann: A molecular phylogeny and generic rearrangement of the stapelioid Ceropegieae (Apocynaceae-Asclepiadoideae). In: Plant Systematics and Evolution, Band 234, Nummer 1–4, 2002, S. 171–209, doi:10.1007/s00606-002-0220-2.
 Ulrich Meve, Sigrid Liede: Subtribal Division of Ceropegieae (Apocynaceae-Asclepiadoideae). In: Taxon. Band 53, Nummer 1, 2004, S. 61–72 (JSTOR).

Einzelnachweise

Weblinks 

Seidenpflanzengewächse
Asclepiadoideae